Clasen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Clasen (1923–2016), deutscher Altphilologe und Didaktiker
 Carl Clasen (1812–1886), deutscher Maler
 Carola Clasen (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Daniel Clasen (1622–1678), deutscher Rechtswissenschaftler
 Eduard Clasen (1901–1985), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Walter Clasen (1923–1979), deutscher Schauspieler
 Hans-Werner Clasen (1929–2022), deutscher Musikpädagoge, Organist und Komponist
 Harry Clasen (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Clasen (1887–1969), deutscher Jurist
 Helmut Clasen (* 1935), deutsch-kanadischer Endurosportler
 Karl-Heinz Clasen (1893–1979), deutscher Kunsthistoriker
 Lorenz Clasen (1812–1899), deutscher Maler und Publizist

 Martin Clasen (1882–1962), deutscher Geistlicher, Genealoge und Heimatforscher
 Mathilde Clasen-Schmid (Pseudonym Curt von Wildenfels; 1834–1911), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Michael Clasen (* 1971), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Neels Clasen (* 1977), südafrikanischer Schauspieler
 Peter Clasen (1866–??), deutscher Richter
 Regy Clasen (1971–2020), deutsche Sängerin
 Severino Clasen (* 1954), brasilianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Maringá
 Sophronius Clasen (1909–1974), deutscher Franziskaner, Theologe, Kirchenhistoriker und Philosoph
 Winrich Carl-Wilhelm Clasen (* 1955), deutscher Verleger, Herausgeber und Autor

Siehe auch:
 Claasen
 Claßen
 Clahsen
 Claassen
 Claaßen
 Claesen
 Claessen
 Claeson
 Claesson
 Klasen
 Klaasen
 Klaassen